Zvečan kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Zvečan (kommunhuvudort), 
 Opština Zvečan, kommun,

Nordmakedonien 

 Zvečan (samhälle),